Всеобщая газета — название периодических изданий:

 Всеобщая газета (1866—1867)
 Всеобщая газета (1869—1870)
 Всеобщая газета (1871—1886)